Нагадак () — топоним в Башкортостане.

 Нагадак — деревня в Аургазинском районе
 Нагадак — железнодорожная платформа (остановочный пункт) в одноимённой деревне Аургазинского района